Ordrupgaard er et statsejet kunstmuseum ved Jægersborg Dyrehave nord for København. Museet rummer en af Nordeuropas betydeligste samlinger af dansk og fransk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Ordrupgaard er skabt af direktør for Hafnia, etatsråd Wilhelm Hansen, og hustru Henny Hansen 1916-1918.

Samlingen af dansk kunst 
Wilhelm Hansen samlede fra 1892 til 1916 dansk kunst fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. Den danske guldalder er fyldigt repræsenteret med værker af C.V. Eckersberg, Christen Købke, Johan Thomas Lundbye, P.C. Skovgaard og Wilhelm Marstrand. Hovedparten af samlingen vidner om Wilhelm Hansens interesse for sin egen tids kunstnere som L.A. Ring, Vilhelm Hammershøi, Theodor Philipsen, fynbomalerne Johannes Larsen, Fritz Syberg og barndomsvennen Peter Hansen.

Samlingen af fransk kunst 
Under 1. Verdenskrig koncentrerede Wilhelm Hansen sig om fransk kunst: Fra 1916 til 1918 indkøbte han franske malerier, pasteller, tegninger og skulpturer og lagde grunden til et egentligt kunstmuseum. Wilhelm Hansen ønskede at udbrede kendskabet til fransk 1800-tals kunst i Danmark, og de første køb var malerier af Alfred Sisley, Camille Pissarro, Claude Monet og Auguste Renoir. Wilhelm Hansens fokus var fransk impressionisme med perspektiverende nedslag i de perioder, der kom umiddelbart før og efter impressionismen. Således repræsenterer Eugène Delacroix romantikken, Théodore Rousseau Barbizon-skolen, Gustave Courbet realismen, Édouard Manet modernismen og Paul Gauguin symbolismen på Ordrupgaard.

Wilhelm Hansen modtog rådgivning til indkøb af fransk kunst fra blandt andre den franske kunstkritiker Théodore Duret (1838-1927).

Samlingen af møbler og kunsthåndværk 
Wilhelm Hansen købte også møbler og kunsthåndværk. Han havde særlig interesse for keramik, lysekroner og møbler udført af Thorvald Bindesbøll (1846-1908).

Konsortiet Hansen, Heilbuth, Winkel & Magnussen 
Af stor betydning for de franske indkøb var det konsortium, som Wilhelm Hansen i 1918 dannede sammen med samleren Herman Heilbuth (1861-1945) og kunsthandlerfirmaet Winkel & Magnussen. Det erklærede mål var “Indkøb og Salg af Kunstværker med det Formaal at skaffe god og fremragende Kunst til Skandinavien”, og det indkøbte flere hele samlinger i Paris.

Ordrupgaards indvielse 14. september 1918 
Wilhelm og Henny Hansen købte en stor grund ved Ordrup Krat tæt på Jægersborg Dyrehave nord for København. Her lod de fra 1916 til 1918 opføre herskabshjemmet Ordrupgaard ved arkitekt Gotfred Tvede (1863-1947). Tvedes medhjælper Therkel Hjejle har dog sat væsentlige fingeraftryk på arkitekturen. Ved samme lejlighed blev den omfattende park anlagt af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen (1866-1953). Ordrupgaard blev indviet den 14. september 1918 ved en storslået fest, og i indvielsestalen erklærede Wilhelm Hansen, at han ville testamentere samlingen til den danske stat.

Bygningerne 
Ordrupgaards hovedbygning var et herregårdslignende, trefløjet anlæg i nyklassicistisk stil med espalier. Galleriet, der rummer den franske samling, er forbundet med hovedbygningen med en lille vinterhave, portnerbolig, chaufførbolig og vognport (i dag kaldet Lavendelhuset). Samt brændeskur og et lille lysthus i bondegårdsstil.

Parken 
Ordrupgaards park er anlagt i engelsk stil med en lille, franskinspireret rosenhave med et keramisk springvand af Jean Gauguin. Den står af bevaringsmæssige årsager i dag i vinterhaven.

Ordrupgaards park var både nytte- og lysthave. Det omfattende driveri og de mange frugttræer forsynede familien Hansen med frisk frugt og grøntsager året rundt, mens resten af arealet var udlagt til oplevelse og kontemplation.

Bagest i parken, hvor der i dag er en eng, lå en mindre sø med en lille ø i midten. Til søen hørte en robåd, og der var udsigt til området fra lysthuset. Desuden var der anlagt små damme på grunden. De er nu tørlagt.

Landmandsbankens krak og frasalg af dele af samlingen 
I 1922 led Wilhelm Hansen et omfattende økonomisk og personligt nederlag. Landmandsbanken, hvori konsortiet havde optaget lån til kunstindkøb, krakkede. For at indfri sin gæld solgte Wilhelm Hansen lidt over halvdelen – ca. 82 værker – af sin franske samling, heriblandt vigtige værker af bl.a. Paul Cézanne, Édouard Manet og Paul Gauguin. Disse værker hænger i dag på bl.a. Ny Carlsberg Glyptotek og The National Museum of Western Art i Tokyo.
Wilhelm Hansen overvandt krisen og fra 1923 til 1933 kompenserede han for tabene med erhvervelsen af en række nye, særligt udvalgte franske billeder, der stadigt hænger på Ordrupgaard.

Ordrupgaard bliver statsligt kunstmuseum 
Efter Wilhelm Hansens død i 1936 boede Henny Hansen alene på Ordrupgaard. Ved sin død i 1951 testamenterede hun i henhold til Wilhelm Hansens ønske samlingen, boligen og parken til den danske stat, og i 1953 åbnede Ordrupgaard som statsligt kunstmuseum.

Ordrupgaards tilbygning ved Zaha Hadid 
Den 30. august 2005 indviede Ordrupgaard en markant tilbygning tegnet af den irakiskfødte arkitekt Zaha Hadid (1950-2016). Tilbygningen er på 1.150 kvm og har forbedret de plads-, klima- og sikkerhedsmæssige forhold på en måde, så Ordrupgaard kan præsentere særudstillinger af internationalt format. Tilbygningen er opført i glas og sort lavabeton, der er føjet sammen til en dekonstruktivisk og organisk formet bygningskrop.

Finn Juhls hus 
I 1941-42 tegnede og indrettede møbelarkitekten Finn Juhl sit eget hus på en nabogrund til Ordrupgaard. Huset er et af de fineste funktionalistiske enfamilieshuse i Danmark og var beboet af Finn Juhl til hans død i 1989. Finn Juhls efterladte Hanne Wilhelm Hansen lod huset og dets interiør stå uforandret, og den 3. april 2008 åbnede det som museum på Ordrupgaard takket være en privat donation fra Birgit Lyngbye Pedersen .

Skriftlige kilder 
 Wilhelm Hansens breve og fotografier i Ordrupgaards Arkiv
 Madsen, Karl: Malerisamlingen Ordrupgaard. Wilhelm Hansens Samling. Malerier, Akvareller, Pasteller, Tegninger af franske Kunstnere, København 1918.
 Swane, Leo: Etatsråd Wilhelm Hansen og hustru Henny Hansens malerisamling, Katalog over kunstværkerne på Ordrupgaard, København 1954.
 Rostrup, Haavard: Etatsraad Wilhelm Hansen og hustru Henny Hansens malerisamling. Catalogue of the Works of Art in The Ordrupgaard Collection, København 1966.
 Asmussen, Marianne Wirenfeldt: Wilhelm Hansens oprindelige franske samling på Ordrupgaard. Wilhelm Hansen’s Original French Collection at Ordrupgaard, København 1993.
 Wivel, Mikael: Ordrupgaard: Udvalgte værker, København 1993.
 Birgitte Anderberg & Thomas Lederballe (red.): Ordrupgaard: Dansk kunst fra Guldalderens århundrede, København 1999
 Lederballe, Thomas (red.): Impressionismens tidsalder: Mesterværker fra Ordrupgaard, København 2002.

Værkfortegnelse 
Ordrupgaard rummer 414 danske og franske værker.
Værkfortegnelsen er listet alfabetisk efter kunstnerens fornavn og angiver: Kunstner: dansk titel // fransk titel // engelsk titel, år. Titler i anførselstegn »« er originaltitler anført af kunstneren selv.
 Adolphe Monticelli: Bakkantindernes dans // La ronde. Bacchantes dansant // Dancing Bacchantes, (Ca. 1870).
 Albert André: Blomsterbed // Massif de fleurs // Flowerbed, .
 Albert Marquet: Bugten ved Napoli, Vesuv // La Baie de Naples, le Vésuve // The Bay of Naples, Vesuvius, (1909 eller 1911).
 Alfred Sisley: Flodbådenes garage // Le Garage des Bateaux-Mouches // The River Boat Garage, (1885).
 Alfred Sisley: Pramme fra Berry i Loing-kanalen, tidligt forår // Bateaux berrichons sur le canal du Loing, au printemps // Barges From Berry on the Loing Canal in Spring, 1896.
 Alfred Sisley: Oversvømmelsen. Seinen ved Bougival // L’Inondation. Bords de la Seine. Bougival // The Flood. Banks of the Seine. Bougival, 1873.
 Alfred Sisley: Kastanjeallé i La Celle-Saint-Cloud // Allée de châtaigniers à La Celle-Saint-Cloud // Line of Chestnut Trees at La Celle-Saint-Cloud, (1865).
 Alfred Sisley: Saint-Mammès og Veneaux-Nadon-højderne, septembermorgen // Saint-Mammès et les coteaux de Veneaux-Nadon, matin de septembre // September Morning near Saint-Mammès and the Veneaux-Nadon Hills, 1884.
 Alfred Sisley: Flodpramme aflæsses ved Billancourt // Le déchargement des péniches à Billancourt // Unloading Barges at Billancourt, 1877.
 Anonym: Ung pige // Jeune fille // Young girl, (Ca. 1860-65).
 Anonym: Kinesisk bronzekar, "Hu" // Cratère chinois en bronze "Hu". Epoque Sung // Bronze "Hu" Jar. Sung Dynasty. China, Sungtiden (960-1279).
 Anonym: Cylindrisk krukke (Albarello). Spanien // Vase cylindrique (Albarello). Faïence à émail lustré // Faience Jar (Albarello). Spain, 17.-18. Årh.
 Anonym: Lågfad med blomstergrene på låget // // , Slutn. af 18. årh..
 Anonym: Lågfad med blomstergrene på låget // // , Slutn. af 18. årh..
 Anonym: Kongehoved. Amenophis III (?) // Tête de roi. Amenhotep III (?) // Head of a King. Amenophis III (?), (Ca. 1400 f. Kr.).
 Anonym: Polykrom mosaik // Mosaïque polychrome // Polychrome Mosaic, (2. årh. e. Kr. ?).
 Anonym: Portræt af en italiensk arkitekt // // Portrait of an Italian Architect, .
 Antoine-Louis Barye: Theseus i kamp med Minotauros // Thésée combattant le Minotaure // Theseus Fighting the Minotaur, (1843).
 Antoine-Louis Barye: En tiger fortærer en gavial // Tigre dévorant un gavial // Tiger Devouring a Gavial, (1831).
 Antoine-Louis Barye: Gående løve // Lion qui marche // Lion on the move, (1836).
 Antoine-Louis Barye: Gående tiger // Tigre qui marche // Tiger on the Move, (1836).
 Antoine-Louis Barye: Klippelandskab i Fontainebleau-skoven // Dans la forêt de Fontainebleau // In the Forest of Fontainebleau, .
 Aristide Maillol: Kvinde, der ordner sin frisure // Baigneuse debout se coiffant // Woman Arranging Her Hair, (1898).
 Aristide Maillol: Monument til Cézanne. Efter kunstnerens skulptur: Monument til Cézanne, 1912-20. // Monument pour Cézanne // Monument for Cézanne, (1914).
 Armand Guillaumin: Seinen ved Charenton // Bords de la Seine à Charenton // The Seine at Charenton, (Ca. 1882).
 Armand Guillaumin: Skitser af figurer // Esquisses des figures // Sketches of Figures, .
 Armand Guillaumin: Frugthave i Miregaudon // Verger à Miregaudon // Orchard at Miregaudon, (Ca. 1892).
 Armand Guillaumin: Pointe de la Beaumette, Agay Saint-Raphaël // Pointe de la Beaumette, Agay Saint-Raphaël // Pointe de la Beaumette, Agay Saint-Raphaël, (Ca. 1901).
 Armand Guillaumin: Vintermorgen i Rouen // Vue de Rouen, matin d’hiver // Winter Morning at Rouen, (Ca. 1904).
 Armand Guillaumin: Landskab, Epinay-sur-Orge // Paysage, Epinay-sur-Orge // Landscape, Epinay-sur-Orge, .
 Armand Guillaumin: Snelandskab // Paysage d’hiver, neige // Snowscape, (1890’erne).
 Armand Guillaumin: Drengeportræt // Portrait d’un jeune garçon. // Portrait of a Boy, 1879.
 Armand Guillaumin: Quai Henri IV. Paris // Quai Henri IV. Paris // Quai Henri IV. Paris, (Ca. 1882).
 Armand Guillaumin: Quai de Bercy. Paris // Quai de Bercy. Paris // Quai de Bercy. Paris, 1885.
 Armand Guillaumin: Møllerne ved Zaandam // Les Moulins de Zaandam // The Mills at Zaandam, (1906).
 Auguste Rodin: Bror og søster // Frère et soeur // Brother and Sister, (Modelleret 1890)..
 Auguste Rodin: Manden med den knuste næse // L’homme au nez cassé // The Man with the Broken Nose, (Modelleret 1862-63; antagelig støbt før 1918)..
 Auguste Rodin: Grubleren // Le penseur // The Thinker, (Modelleret 1880).
 Auguste Rodin: Den grædende løve // Le lion qui pleure. // Lion Mourning (The Weeping Lion), 1881.
 Auguste Rodin: »Nøgen meteor« // »Bolide nu«. // »Meteorite Nude«, .
 Berthe Morisot: Dame med vifte. Portræt af Marie Hubbard // Portrait de Mme Marie Hubbard // Woman with a Fan. Portrait of Mme Marie Hubbard, (1874).
 Berthe Morisot: Ung pige i det grønne. (Mlle Isabelle Lambert) // »Jeune fille sur l’herbe«. Le corsage rouge. Mlle Isabelle Lambert. // Young Girl on the Grass. (Mlle Isabelle Lambert), (1885).
 Berthe Morisot: Liggende ung pige // Jeune fille étendue // , .
 Bode Willumsen: Tohanket vase med tyk bug. Stentøj med okseblodsglasur // Amphore à large panse. Grès cérame, vernis sang-de-boeuf // Two-handled Stoneware Vase with Sang-de-boeuf Glaze, 1927.
 C.A. Jensen: Proprietær A.M. Berg // Portrait de A.M. Berg, grand propriétaire terrien // Portrait of A.M. Berg, 1827.
 C.A. Jensen: Etatsråd M.L. Nathanson // Portrait de M. L. Nathanson, conseiller d'Etat // Portrait of M.L. Nathanson, Titular Councillor of State, 1843.
 C.W. Eckersberg: Parti af kolonnaden, som omgiver Peterspladsen i Rom // Vue du portique sur la Place Saint-Pierre à Rome // View of the Colonnade, St.Peter's Square, Rome, (1813-16).
 C.W. Eckersberg: En trægruppe i Dyrehaven // Arbres dans le Parc aux Cerfs // Trees in the Royal Deer Park, 1825.
 C.W. Eckersberg: Et linieskib samt flere andre skibe under sejl // Vaisseau et autres navires en mer // A Ship of the Line and Other Vessels under Sail, (1840-50).
 C.W. Eckersberg: Panorama: udsigt over Kastelsvolden. I baggrunden Københavns havn // Panorama: vue des remparts de la citadelle de Copenhague. Au fond, le port // Panoramic View from the Wall of the Citadel of Copenhagen. In the Background the Harbour, .
 Camille Corot: Erindring fra omegnen af Amiens, Somme // Souvenir des environs d’Amiens, Somme // Souvenir from the Environs of Amiens, Somme, (1855-60).
 Camille Corot: Broen i Mantes // Le pont de Mantes // The Bridge at Mantes, (ca. 1850-54).
 Camille Corot: Isigny, Nordfrankrig // La ville d’Isigny, Les Hagues, Manche // The Town of Isigny, Les Hagues, Manche, (Ca. 1855).
 Camille Corot: Stående ung pige med en bog i hænderne // Jeune femme debout, un livre entre les mains // Young Woman Standing with a Book in Her Hand, (1845).
 Camille Corot: Meget svag skitse af et kvinde(?)ansigt // // Very faint sketch of a face, female(?), (1845?).
 Camille Corot: Ung italienerinde siddende nær en sø // Jeune Italienne assise en vue d’un lac // Young Italian Woman Seated near a Lake, (1850–55).
 Camille Corot: Erindring om en dam i Limoges-egnen // Souvenir d’un étang du Limousin // Memory of a Pond in the Limoges Area, (1855-60).
 Camille Corot: Møllen // Le moulin à vent. // The Windmill, (Ca. 1835-40).
 Camille Corot: Macbeth og heksene. Skitse // Macbeth et les sorcières. Esquisse après le tableau appartenant à la Wallace Collection, Londres. // Macbeth and the Witches. Sketch, (1859).
 Camille Corot: Hamlet og graveren // Hamlet et le fossoyeur // Hamlet and the Gravedigger, (1870-75).
 Camille Corot: Nymfernes dans // La danse des nymphes // Dancing Nymphs, (Ca. 1850).
 Camille Corot: Landevej, Côte-d’Or // La route, paysage de la Côte-d’Or // Country Road, Côte-d’Or, (1840-60).
 Camille Pissarro: Vinterlandskab, Éragny, aften // Effet de neige à Éragny, soir // Snowy Landscape, Éragny, Evening, 1894.
 Camille Pissarro: Et hjørne af haven i Éragny. Kunstnerens hjem // Coin de jardin à Éragny. La Maison de l’artiste // A Corner in the Garden, Éragny. The Painter's Home, 1897.
 Camille Pissarro: Ved bækken Saint-Antoine, L’Hermitage. Pontoise // Au bord du ruisseau de Saint-Antoine, L’Hermitage. Pontoise. // By St. Anthony’s Brook, the Hermitage. Pontoise, 1876.
 Camille Pissarro: Rue Saint-Honoré, sol, morgen. Place du Théâtre Français // Rue Saint-Honoré, effet de soleil, matin. Place du Théâtre Français // Morning Sun in the Rue Saint-Honoré. Place du Théâtre Français, 1898.
 Camille Pissarro: Blomstrende blommetræer, Éragny. Kunstnerens hjem // Les pruniers en fleurs à Éragny. La Maison de l’artiste. // Plum Trees in Blossom, Éragny. The Painter’s Home, 1894.
 Camille Pissarro: Rue Saint-Lazare. Paris // // Rue Saint-Lazare. Paris, 1897.
 Camille Pissarro: Høsprederne // Les faneuses // Faneuses. (Haymakers), (1890, posthumt genoptryk 1906)..
 Carl Holsøe: Interiør // Intérieur // Interior, (1903).
 Carl Milles: Serpentine-danserinde // Danseuse serpentine // Woman Dancing the Serpentine, (1901).
 Carl Milles: Hollandsk bondepige med en spand // Jeune paysanne hollandaise portant un seau // Dutch Peasant Woman with a Bucket, (1903).
 Carl Milles: Gustav Vasa // Gustav Vasa // Gustav Vasa, (Ca. 1904).
 Carl Milles: Nøgen kvinde. Knæfigur // Femme nue. Trois-quarts // Female Nude. Three quarter length, (1914-16?).
 Charles Despiau: Madame Line Aman-Jean // Madame Line Aman-Jean // Madame Line Aman-Jean, (1925).
 Charles-François Daubigny: Havet (gråvejr) // Pleine mer (temps gris) // Seascape (Overcast), 1874.
 Charles-François Daubigny: Vaskekoner ved en flodbred, solnedgang // Lavandières au bord de la rivière au soleil couchant // Washerwomen on a River Bank at Sunset, 1872.
 Christen Købke: Grosserer Andreas Reiersen // Portrait d'Andreas Reiersen, négociant // Portrait of the Merchant Andreas Reiersen, 1834.
 Christen Købke: Oprørt sø, Capri. Studie // Mer démontée, Capri. Etude // Rough Sea, Capri. Study, (1839-40).
 Christen Købke: Udsigt fra Kastelvolden over Kastelsgraven og Langelinie ud mod kalkbrænderiet // Les douves de la citadelle de Copenhague, la promenade de Langelinie et la chaufournerie vues des remparts de la Citadelle // View from the Citadel Ramparts across the Citadel Moat and Langelinie towards the Lime Kilns, (ca. 1833).
 Christen Købke: Parti ved Dosseringen. I forgrunden et pilekrat. Studie // Vue de Dosseringen, à Copenhague. Au premier plan, une saulaie. Etude // View of Dosseringen, Copenhagen, with Willows in the Foreground. Study, (ca. 1837).
 Christen Købke: Parti af Dosseringen med to drenge på en bro. Studie // Vue de Dosseringen, à Copenhague, avec deux enfants sur un ponton. Etude // View of Dosseringen, Copenhagen, with Two Boys on a Jetty. Study, ca. 1837.
 Claude Monet: Waterloo Bridge, gråvejr // Waterloo Bridge, temps gris // Waterloo Bridge, Overcast, 1903.
 Claude Monet: Chailly-pavéen i Fontainebleau-skoven // Le pavé de Chailly dans la forêt de Fontainebleau // The Chailly Road through the Forest of Fontainebleau, (1865).
 Claude Monet: Havet. Le Havre // Marine. Le Havre // Seascape. Le Havre, (Ca. 1866).
 Claude Monet: Klippen ved Sainte-Adresse, gråvejr // Falaise de Sainte-Adresse, temps gris // The Cliffs near Sainte-Adresse, Overcast, (Ca. 1880).
 Constant Troyon: Sortbroget ko og rød ko på en mark // Vache noire tachetée de blanc et vache rousse au pâturage // A Black and White Cow and a Red Cow in a Pasture, (1840-50?).
 Constant Troyon: Bonde gående på en vej // Paysan revenant à pied par une route bordée de grands arbres. // Peasant on a Road, .
 Constantin Guys: Rejsende i et værtshus. Dover // Voyageurs dans un cabaret. Dover // Travellers at an Inn. Dover., (1848-50).
 Constantin Guys: Tre mænd i en båd, beskæftiget med at klargøre en dykkerklokke. // Trois hommes dans un bateau, en train de préparer une cloche de plongeur // Sketch of Three Men in a Boat Preparing a Diving-bell, (1848-50).
 Constantin Guys: Bordelscene. Skitse // Croquis des filles. // Sketch of Girls in a Brothel, .
 Constantin Guys: Figurstudier af liggende mand. // // , (1860-70).
 Constantin Hansen: Nøgen mandlig model. Forstudie til Apollon og Marsyas-fresken i forhallen i Københavns Universitet // Nu masculin. Etude pour la fresque d'Apollon et Marsyas dans le vestibule de l'Université de Copenhague // Male Nude. Study for the Apollo and Marsyas Fresco in the Entrance Hall of the University of Copenhagen, (1849).
 Constantin Hansen: Birgitte Marie Wegner, f. Bindesbøll // Portrait de Mme Birgitte Marie Wegner, née Bindesbøll // Portrait of Mrs Birgitte Marie Wegner, née Bindesbøll, (1834).
 Constantin Hansen: Nøgen dreng stående ved en væg. Forstudie til altertavle i Torup Kirke // Garçon nu près d'un mur. Etude pour le retable de l'Eglise de Torup // Nude Boy Standing by a Wall. Study for the Altarpiece of the Church of Torup, (ca. 1839).
 Edgar Degas: Ved toilettet. Kvinde, der reder sit hår // Femme se peignant // Woman Combing her Hair, (Ca. 1895-1900).
 Edgar Degas: Gårdhave ved et hus (New Orleans, skitse) // »Cour d’une maison (Nouvelle-Orléans, esquisse)« // Courtyard of a House (New Orleans, Sketch), (1873).
 Edgar Degas: Tre danserinder // Trois danseuses // Three Dancers, (Ca. 1898).
 Edgar Degas: Sangerinde med handske. (Mlle Desgranges) // Chanteuse de café. La chanteuse au gant. Mlle Desgranges // Chanteuse with a Glove. (Mlle Desgranges), (1878).
 Edgar Degas: Kvinde siddende på en balkon, New Orleans. (Formentlig Mathilde Bell, f. Musson) // Femme assise près d’un balcon. La Nouvelle-Orléans. (Probablement Mathilde Bell, née Musson). // Woman Seated on a Balcony. New Orleans. (Probably Mathilde Bell, née Musson), (1872-73).
 Edgar Degas: Danserinde, der trækker sin strømpe på // Danseuse tirant son bas // Dancer Pulling on Her Stocking, (1880-85).
 Edgar Degas: Pige, der sætter sit hår // Femme se coiffant // Woman Arranging Her Hair, (1894).
 Edgar Degas: Familien Bellelli. Studie // La famille Bellelli. Etude pour le tableau appartenant au Musée d’Orsay, Paris. // The Bellelli Family. Study, (1858).
 Edgar Degas: Siddende danserinde med hånden ved anklen // Danseuse ajustant son chausson // Dancer Adjusting Her Slipper, (Ca. 1879).
 Édouard Manet: Pariserinden. (Portræt af Mme Jules Guillemet) // Parisienne. (Portrait de Mme Jules Guillemet) // Parisienne. (Portrait of Mme Jules Guillemet), (1880).
 Édouard Manet: Kurv med pærer // Corbeille de poires // Basket of Pears, (1882).
 Édouard Manet: Portræt af komponisten Emmanuel Chabrier // Le compositeur Emmanuel Chabrier // Portrait of the Composer Emmanuel Chabrier, (ca. 1880).
 Édouard Manet: Kvinde med kande // Femme à la cruche ou La Verseuse. Portrait de Mme Manet tenant une aiguière // Woman with a Jug, (1858-60).
 Édouard Manet: Strømpebåndet eller »Ved toilettet« // »La Toilette« ou La Femme à la jarretière // Woman Fastening Her Garter, (1878-79).
 Édouard Manet: Olympia // Olympia. // Olympia, 1867 (Posthumt genoptryk 1902).
 Édouard Manet: Gadedreng // Le gamin // The Street Boy, 1862 (Posthumt genoptryk 1902).
 Édouard Manet: Portræt af Berthe Morisot // Portrait de Berthe Morisot // Portrait of Berthe Morisot, .
 Édouard Vuillard: Portræt af Cézanne, der ser sig over skulderen // Portrait de Cézanne regardant par-dessus l’épaule. // Portrait of Cézanne Looking over the Shoulder, (1914).
 Edward Hald: Krystalskål, i bunden indslebet Europa ridende på tyren // Coupe en cristal. Au fond, gravure: Europe chevauchant le Taureau // Crystal Bowl with an Engraving of the Rape of Europe in the Base, 1927.
 Edward Hald: Blå krystalskål med indslebne bladornamenter // // Small Blue Crystal Vase with Leaf Ornamentation Engraved, 1928.
 Edward Hald: Blå krystalskål med indslebne bladornamenter // // Small Blue Crystal Vase with Leaf Ornamentation Engraved, 1928.
 Edward Hald: Oval krystalskål, indgraveret slange om en frø // Coupe ovale en cristal à décor en intaille: serpent et grenouille // Oval Crystal Bowl Decorated in the Base with an Engraving of a Snake Encircling a Frog, 1930.
 Effie Hegermann-Lindencrone: Blomsterkar. Hvidt porcelæn med blomster i guld, HWH-monogrammer og prospekter af Ordrupgaard og Aamejlen i Jylland (Wilhelm Hansens landsted) // // , 1928.
 Effie Hegermann-Lindencrone: Vase med separat fod. Hvidt porcelæn med blomster i guld og HWH-monogrammer // // , 1928.
 Effie Hegermann-Lindencrone: Vase med separat fod. Hvidt porcelæn med blomster i guld og HWH-monogram // // , 1928.
 Émile Bernard: Syndens blomster. // Les fleurs du mal // Flowers of Evil, 1916.
 Emile Lenoble: Vase med mørke cirkelornamenter. Stentøj med blegrød glasur // Vase en grès cérame à décor circulaire foncé. Vernis rouge pâle // Stoneware Vase with Pale Red Glaze and Dark Circular Ornaments, .
 Emile Lenoble: Bredbuget vase med vandrette ornamentbånd. Stentøj med mørkebrun glasur // Vase à large panse à décor de bandes horizontales. Grès cérame, vernis brun foncè // Stoneware Vase, Broad-bellied, with Dark Brown Glaze and Ornamented with Horizontal Bands, .
 Eugène Boudin: Molen ved Trouville // La Jetée de Trouville // The Pier at Trouville, 1867.
 Eugène Delacroix: Ugolino og hans sønner i fængslet // Ugolin et ses fils // Ugolino and His Sons, 1860. (1856-60).
 Eugène Delacroix: Løvinde, der lurer på bytte // Lionne guettant sa proie // Lioness in Wait for Her Prey, 1854.
 Eugène Delacroix: Arabisk rytter // Cavalier arabe // Arab on Horseback, (Ca. 1854).
 Eugène Delacroix: Herkules befrier Hesione. Skitse // Hercule délivrant Hésione. Esquisse pour un tympan de l’Hôtel de Ville à Paris. Travail achevé en 1853, incendié en 1871. // Hercules Rescuing Hesione. Sketch, (1852).
 Eugène Delacroix: George Sand // George Sand // George Sand, (1838).
 Eugène Delacroix: »Løve i bjerglandskab.« Angreben løve // »Lion dans les montagnes.« Lion attaqué // »Lion in the Mountains.« Lion attacked, 1851.
 Eva Gonzalès: Rekonvalescenten. Kvinde i hvid kjole. (Kunstnerens søster, Jeanne Gonzalès) // La Convalescente. Portrait de femme en blanc. (Jeanne Gonzalès, sœur de l’artiste). // The Convalescent. Woman in White Dress. (Portrait of the Artist's Sister, Jeanne Gonzalès), (1877-78)..
 Eva Sørensen: Uden titel. Skulptur i to dele // Sans titre. Sculpture en deux parties // Untitled. Sculpture in Two Parts, (1977-1978).
 Eva Sørensen: Uden titel. Skulpturgruppe i to dele // Sans titre. Groupe sculpté en deux parties // Untitled. Sculptured Group in Two Parts, (1982-1989).
 François-Emile Décorchemont: Grøn glasskål med indslebne blomster // Coupe en verre de couleur verte à décor floral en intaille // Green Glass Bowl with Engraved Flowers, (Ca. 1928-31).
 Fritz Syberg: Kongelys // Grande molène // Great Mullein, 1898.
 Fritz Syberg: Selvportræt // Portrait de l'artiste par lui-même // Self-Portrait, 1902.
 Fritz Syberg: Gårdsplads i en gammel bondegård, Sydfyn // Cour d'une vieille ferme en Fionie du Sud // An Old Farmyard, Southern Funen, 1895.
 Fritz Syberg: Landskab henimod foråret // Paysage au début du printemps. Svanninge // Landscape in Early Spring. Svanninge, 1896.
 Fritz Syberg: En mor, der fortæller sine børn historier // Mère racontant une histoire à ses enfants // Mother Telling Stories to Her Children, 1898-1899.
 Fritz Syberg: Siddende lille barn // Enfant assis // Small Child Seated, (1895).
 Fritz Syberg: Barneportræt // Portrait d'enfant // Portrait of a Child, (1895).
 Fritz Syberg: Siddende lille barn // Enfant assis // Small Child Seated, (1895).
 Fritz Syberg: Bygevejr i juli. Svanninge // Ondée de juillet. Svanninge // July Showers. Svanninge, 1898.
 Fritz Syberg: Solvarm eftermiddag i Svanninge banker // Les collines de Svanninge par une chaude après-midi ensoleillée // Sunny Afternoon in the Svanninge Hills, 1901.
 Fritz Syberg: Forsommer // Début d'été // Early Summer, 1901.
 Gustave Courbet: Metaltrækker-værkstederne ved Loue-floden, nær Ornans // Les Ateliers de tréfilerie de la Loue, près d’Ornans // The Wiremakers’ Workshops on the River Loue near Ornans, 1861.
 Gustave Courbet: Klipperne ved Étretat // Les Falaises d’Etretat // The Cliffs near Étretat, 1869.
 Gustave Courbet: Vildsporet, jagtscene med rådyr, (Franche-Comté, 1866) // »Le Change, épisode de chasse au chevreuil, (Franche-Comté, 1866)« // The Ruse, Roedeer Hunting Episode, (Franche-Comté, 1866), 1866.
 Gustave Courbet ?: Bølgen // La vague // The Wave, .
 Hans Smidth: Hedelandskab, gråvejr // Temps gris sur la lande // Moor Landscape. Overcast, .
 Henri Matisse: Blomster og frugter // Fleurs et fruits // Flowers and Fruits, 1909.
 Henri Matisse: Frugter og løvværk. Efter Cézanne: Fruits et feuillages, (Rewald 647). // Fruits et feuillages // Fruits and Foliage, (1914).
 Henri-Édouard Navarre: Krystalvase med svære, blærefyldte vægge // Vase de cristal avec bulles dans la masse // Crystal Vase, the Heavy Crystal walls Filled with Bubbles, (Formentlig 1928-29).
 Honoré Daumier: Don Quijote og Sancho Panza hvilende under et træ // Don Quichotte et Sancho Pança se reposant sous un arbre // Don Quixote and Sancho Panza Resting under a Tree, (1864-66).
 Honoré Daumier: Gadescene, Paris. Mor og børn // Dans la rue, Paris. Mère et ses enfants // Street Scene, Paris. Mother and Children, (1845-48).
 Honoré Daumier: Bryderen // Le lutteur // The Wrestler, (Ca. 1852).
 Honoré Daumier: På udstillingen: Et øjebliks hvile // A l’exposition: un instant de repos // At the Exhibition: a Moment of Rest, (Før 1868).
 Honoré Daumier: Teaterpublikum og andre skitser // Un public de théâtre et autres esquisse. // An Audience in a Theatre and Other Sketches, (Ca. 1868).
 Honoré Daumier: Venus fra Milo. Forstudie til akvarellen Kenderen på The Metropolitan Museum of Art, New York. // La Vénus de Milo. Etude pour l’aquarelle Le connaisseur appartenant au Metropolitan Museum of Art, New York. // Venus de Milo. Study for the watercolour The Connoisseur in The Metropolitan Museum of Art, New York., (Ca. 1865).
 J.J. Bregnø: Portrætmedaljon af Henny Hansen // // , Før 1946.
 J.P. Dahl-Jensen: Liggende puma // Puma au repos // Puma Resting, .
 Jacob E. Bang: Glasvase med indgraveret nøgen kvinde, der bøjer aks til side // Vase en verre avec gravure: feme nue courbant des épis // Glass Vase with Engraving of a Female Nude Bending Aside Ears of Corn, 1934.
 Jais Nielsen: Moses med slangen // Moïse au serpent // Moses with the Serpent, 1928.
 Jais Nielsen: Krukke med apostlene Peter og Paulus, i lavt konturrelief // Vase aux apôtres Pierre et Paul. Grès cérame, vernis gris-vert // Stoneware Jar with Greenish Glaze, Decorated with the Apostles Peter and Paul, 1927.
 Jean Gauguin: Dværgantilope // Antilope naine // Duikerbok, (Ca. 1915).
 Jean Gauguin: Havmand og havfrue // Fontaine au triton et à la sirène // Merman and Mermaid, (1928).
 Jean Gauguin: Fisk. Stentøj med blå glasur. Forarbejde til springvandsgruppe // Poisson. Grès cérame, vernis bleu. Ebauche pour la fontaine // Stoneware Figure of a Fish with Blue Glaze. Study for the Fountain, (Ca. 1928).
 Jean Gauguin: Fisk. Stentøj med blå glasur. Forarbejde til springvandsgruppe // Poisson. Grès cérame, vernis bleu. Ebauche pour la fontaine // Stoneware Figure of a Fish with Blue Glaze. Study for the Fountain, (Ca. 1928).
 Jean Gauguin: Fisk. Stentøj med blå glasur. Forarbejde til springvandsgruppe // Poisson. Grès cérame, vernis bleu. Ebauche pour la fontaine // Stoneware Figure of a Fish with Blue Glaze. Study for the Fountain, (Ca. 1928).
 Jean Gauguin: Fisk. Stentøj med blå glasur. Forarbejde til springvandsgruppe // Poisson. Grès cérame, vernis bleu. Ebauche pour la fontaine // Stoneware Figure of a Fish with Blue Glaze. Study for the Fountain, (Ca. 1928).
 Jean Gauguin: Fisk. Stentøj med blå glasur. Forarbejde til springvandsgruppe // Poisson. Grès cérame, vernis bleu. Ebauche pour la fontaine // Stoneware Figure of a Fish with Blue Glaze. Study for the Fountain, (Ca. 1928).
 Jean Gauguin: Drage // Dragon // Dragon, .
 Jean-Auguste-Dominique Ingres: Dante overrækker Den Guddommelige Komedie til Homer // Dante offrant la divine Comedie a Homère // Dante Offering the Divine Comedy to Homer, (Ca. 1827 og ca. 1864-65)..
 Jean-Auguste-Dominique Ingres: Knælende kvinde. Studie til L’Age d’Or // Femme agenouillée. Croquis pour L’Age d’Or // Woman Kneeling. Study for L’Age d’Or, (1840’erne).
 Jean-François Raffaelli: Notre-Dame, Paris // // Notre-Dame, Paris, (Ca. 1900).
 Jens Birkemose: Uden titel // Sans titre // Untitled, (1986 – 87).
 Jens Sørensen: Selvportræt med cigar // Portrait de l'artiste au cigare // Portrait of the Artist with Cigar, (ca. 1920).
 Joakim Skovgaard: Udsigt til yderrheden fra en mark ved Blindeinstituttet // La rade de Copenhague vue d'un champ près de l'Institut des Aveugles // View of the Outer Harbour of Copenhagen from a Field near the Institute for the Blind, 1889.
 Joakim Skovgaard: Den fortabte søns hjemkomst // Le Retour du Fils prodigue // Return of the Prodigal Son, 1889.
 Joakim Skovgaard: Sommerformiddag i Halland, udsigt over udhuse ved en gård // Matin d'été en Halland, Suède. Les dépendances d'une ferme // Summer Morning in Halland, Sweden, with Farm Buildings, 1900.
 Joakim Skovgaard: Udsigt fra en have i Civita d'Antino. Ferrantes have // Paysage vu d'un jardin à Civita d'Antino // View from a Garden in Civita d'Antino, 1886.
 Joakim Skovgaard: En rolig time. Interiør fra kunstnerens hjem // Heure paisible. Chez l'artiste // Quiet Hour. Interior from the Artist's Home, 1902.
 Joakim Skovgaard: Torvedag i Sora. Italien // Jour de marché à Sora. Italie // Market Day in Sora. Italy, 1884.
 Joakim Skovgaard: Karyatidehallen, Erechteion // Le Portique des Caryatides à l'Erechtéion // Hall of the Caryatids, Erechtheum, 1884.
 Joakim Skovgaard: Lille pige, der hækler // Petite fille faisant du crochet // Little Girl Crocheting, 1901.
 Joakim Skovgaard: Lille pige, der hækler // Petite fille faisant du crochet // Little Girl Crocheting, (1901).
 Joakim Skovgaard: Torveplads i Sora. Italien // Place du marché à Sora. Italie // The Market Place in Sora. Italy, 1883.
 Joakim Skovgaard: I udkanten af Sora. Italien // Environs de Sora. Italie // The Outskirts of Sora. Italy, 1883.
 Joakim Skovgaard: Det sydvestlige hjørne af Parthenon // Angle sud-ouest du Parthénon // The Southwest Corner of the Parthenon, 1884.
 Joakim Skovgaard: Træer ved et gærde // Arbres dans la campagne // Trees by a Stone Wall, 1877.
 Joakim Skovgaard: Rismarkerne tilberedes. Java // Dans les rizières de Java // Preparing the Rice Fields. Java, 1908.
 Johan Thomas Lundbye: Stående ko. Studie // Vache. Etude // Cow. Study, 1843.
 Johan Thomas Lundbye: Eng ved Arresøen // Prairie au bord du lac Arresø // A Meadow near Lake Arresø, 1838.
 Johan Thomas Lundbye: To geder. Studie // Deux chèvres. Etude // Two Goats. Study, (1846?).
 Johan Thomas Lundbye: Stående hest. Studie // Cheval. Etude // Horse. Study, (1842).
 Johan Thomas Lundbye: Landskab. Sørup Vang // Paysage. Sørup Vang // Landscape. Sørup Vang, 1841.
 Johan Thomas Lundbye: Kostald i en bondegård // Etable de ferme // Cowshed on a Farm, 1843.
 Johan Thomas Lundbye: Gråvejrsdag ved gadekæret i Vejby // La mare de Vejby par temps gris // The Village Pond at Vejby on a Cloudy Day, 1843.
 Johannes Larsen: Studie af en død gravand // Tadorne mort. Etudes // Studies of a Dead Sheldrake, 1897.
 Johannes Larsen: Studier af en død, ung tjurhane // Jeune grouse morte. Etudes // Studies of a Dead Young Grouse, 1897.
 Johannes Larsen: Studier af en død klyde // Avocette morte. Etudes // Studies of a Dead Avocet, 1898.
 Johannes Larsen: Troldænder // Morillons // Tufted Ducks, 1912.
 Johannes Larsen: Studier af edderfugle og krager // Eiders et corneilles. Etudes // Studies of Eiders and Crows, 1899.
 Johannes Larsen: Studier af en død skovskade // Geai mort. Etudes // Studies of a Dead Jay, 1900.
 Johannes Larsen: Varm forårsdag. Udsigt over strand med fire svømmende måger // Chaude journée de printemps. Quatre mouettes nageant sur la mer // Warm Spring Day. Seascape with Four Swimming Gulls, 1932.
 Johannes Larsen: Sommer, solskin og blæst // Eté, soleil et vent // Summer, Sun and Wind, (1899).
 Johannes Larsen: Hvinænder i en våge // Garrots dans un trou au milieu de la glace // Goldeneyes in an Ice Hole, 1899.
 Johannes Larsen: Forår i Kerteminde // Printemps à Kerteminde // Spring at Kerteminde, 1901.
 Johannes Larsen: Ænder // Canards // Ducks, (1895).
 Johannes Larsen: Hættemåger // Mouettes rieuses // Black-headed Gulls, (1895).
 Johannes Larsen: Vinterdag i Zoologisk Have // Le Zoo de Copenhague en hiver // The Copenhagen Zoo in Winter, (1891).
 Johannes Larsen: Studie af en død urhane // Grand tétras mort. Etude // Study of a Dead Black Grouse, 1896.
 Jules Dupré: Havet // La mer // The Sea, Efter 1875.
 Jules Dupré: En lysning i skoven // Clairière dans la forêt. // A Clearing in the Forest, (Efter 1875).
 Julius Paulsen: Etatsråd Wilhelm Hansen. Ordrupgaards stifter // Portrait du conseiller d'Etat Wilhelm Hansen, fondateur du Musée d'Ordrupgaard // Portrait of Wilhelm Hansen, Titular Councillor of State. The Founder of the Ordrupgaard Collection, 1926.
 Julius Paulsen: Sommerlandskab, uvejr. Vallø // Paysage d'été, orage. Vallø // Summer Landscape in Stormy Weather. Vallø, 1893.
 Julius Paulsen: Sommerlandskab, skumring. Horneby // Paysage d'été, crépuscule. Horneby // Summer Landscape at Dusk. Horneby, (1894).
 Julius Paulsen: Henny Hansen og hendes søn. Skitse // Portrait de Mme Henny Hansen et de son fils. Esquisse // Portrait of Mrs. Henny Hansen and her Son. Sketch, (1909).
 Julius Paulsen: Portræt af Wilhelm Hansen // // Portrait of Wilhelm Hansen, 1926.
 Julius Paulsen: Sovekammerinteriør // Intérieur. Chambre à coucher // Bedroom Interior, 1908.
 Julius Paulsen: Dansende børn // Fillettes dansant // Children Dancing, 1908.
 Julius Paulsen: Henny Hansen og hendes søn. Ordrupgaards stifter, Wilhelm Hansens kone og søn // Portrait de Mme Henny Hansen et de son fils, respectivement épouse et fils du fondateur du Musée d'Ordrupgaard // Portait of Mrs. Henny Hansen and Her Son. The Wife and Son of Wilhelm Hansen, Founder of the Ordrupgaard Collection, 1909.
 Jørgen Roed: Henriette Thyberg // Portrait de Henriette Thyberg // Portrait of Miss Henriette Thyberg, 1833.
 Kai Nielsen: Venus kallipygos // Vénus callipygos // Venus Kallipygos, 1909.
 Kai Nielsen: Eva med æblet // Eve à la pomme // Eve with the Apple, (1912).
 Kai Nielsen: Lille Leda // Petite Léda // Little Leda, (1913).
 Kai Nielsen: Et uskyldigt ærinde // Une commission bien innocente // An Innocent Task, 1917.
 Kai Nielsen: En lille bangebuks // Un petit poltron // The Little Coward, 1917.
 Kai Nielsen: Tvillingerne // Les jumeaux // The Twins, 1917.
 Kai Nielsen: Moderglæde // Amour maternal // Maternal Love, 1917.
 Karen Hannover: Blomsterskål. Fajance med hvidgrå glasur // Vasque à fleurs. Faïence émaillée gris blanc // Faience Flower Bowl with Whitish Grey Glaze, Før 1931.
 Karl Daubigny: Prammen på Oise-floden // La péniche sur l’Oise. // Boat on the River Oise, 1868.
 Ker-Xavier Roussel: Badende. Efter Cézanne: Baigneurs, (Rewald 865). // Baigneuses. // Bathers, (1914).
 Kopi efter Daumier: Skuespilleren. Kopi efter Daumiers litografi fra 1878, Delteil 3949. // Un acteur // An Actor, .
 Kopi efter Manet: I et brasserie. Kopi efter Café-Concert, 1878 The Walters Art Gallery, Baltimore (Rouart-Wildenstein, tome I, kat.nr. 280). // Au Café-Concert // At the Café-Concert, .
 Kristian Zahrtmann: Modellen madam Ullebølle // Portrait de la mère Ullebølle, modèle // Portrait of the Model Mrs. Ullebølle, 1875.
 Kristian Zahrtmann: Jomfru Charlotte Dorothea Biehl. Studie // Mlle Charlotte Dorothea Biehl. Etude // Miss Charlotte Dorothea Biehl. Study, 1874.
 Kristian Zahrtmann: Job og hans venner. Studie til maleri tilhørende Statens Museum for Kunst // Job et ses amis. Etude pour la peinture appartenant au Statens Museum for Kunst // Job and his Friends. Study for a Painting in Statens Museum for Kunst, 1886.
 L.A. Ring: Noël. Fransk maler // Portrait du peintre français Noël // Portrait of Noël. A French Painter, 1894.
 L.A. Ring: En strøm mellem Karrebæk Fjord og havet // Rivière entre le Fjord de Karrebæk et la mer // Stream between Karrebæk Fjord and the Sea, (ca. 1897).
 L.A. Ring: Åløb ved forsommertid. Frederiksværk // Rivière au début de l'été près de Frederiksværk // Stream in Early Summer. Frederiksværk, 1900.
 L.A. Ring: Den berusede mand // Scène villageoise, Ring. L'ivrogne // The Drunkard, 1890.
 L.A. Ring: Tidligt forår. Motiv ved Melby // Printemps précoce. Près de Melby. Frederiksværk // Early spring. Motif from Melby. Frederiksværk, 1901.
 L.A. Ring: Mølle ved Karrebæksminde // Moulin près de Karrebæksminde // Mill near Karrebæksminde, 1912.
 L.A. Ring: Ved vinduet. Ole Ring betragter udsigten ved Roskilde // // At the Window. Ole Ring Contemplating the View at Roskilde, 1925.
 L.A. Ring: En gammel pige // // An Old Maid, 1888.
 L.A. Ring: Vinterdag med mølle og stråtækt gård // Jour d'hiver avec moulin et ferme à toit de chaume // Winter Day with Mill and Thatched Farm Building, (1921).
 L.A. Ring: Alene. Interiør ved lampelys med en mand siddende i tanker // // Alone. Interior by Lamplight with a Seated Man Buried in Thought, 1899.
 L.A. Ring: Uden for et bondehus. To kvinder med en barnevogn // // Outside a Farmhouse. Two Women with a Pram, 1906.
 L.A. Ring: Vintertåge. Hedehusene // Brume hivernale. Hedehusene // Winter Fog. Hedehusene, 1903.
 L.A. Ring: Oversvømmet eng. I baggrunden bakker. Solskin. Næstvedegnen // // , 1893.
 L.A. Ring: »Domkirken set fra Vejen ned til Fjordvilla«. Parti fra Roskilde // // , 1928.
 L.A. Ring: Susåen ved Lille Næstved // La rivière Susaa à Lille Næstved // The Susaa River near Lille Næstved, 1890.
 L.A. Ring: Uden for et bondehus // Devant une ferme // Outside a Farm House, 1885.
 L.A. Ring: Lundbyes bænk ved Arresø. Frederiksværk // Le banc du peintre Lundbye près du lac Arresø // The Painter Lundbye's Bench on the Shore of Lake Arresø, 1899.
 L.A. Ring: Klar vinterdag henad aften. Baldersbrønde // Claire journée hivernale en fin d'après-midi. Baldersbrønde // Clear Winter's Day in Late Afternoon. Baldersbrønde, 1904.
 Louis Anquetin: Dame med hat // Femme au chapeau // Woman with a Hat, .
 Louis Moe: Amor triumfans // // , (1909).
 Louis Moe: Betragtninger // // , (1913).
 Louis Moe: Lille bakkusoptog // // , (1913).
 Louis Moe: Nocturne // // , (1916).
 Louis Moe: Rencontre // // , (1913).
 Louis Moe: Siesta // // , (1909).
 Lucien Pissarro: Pløjemanden // Le Laboureur // , .
 Ludvig Brandstrup: Etatsråd Wilhelm Hansen. Ordrupgaards stifter // Le conseiller d'Etat Wilhelm Hansen, fondateur du Musée d'Ordrupgaard. Buste // Wilhelm Hansen, Titular Councillor of State. The Founder of the Ordrupgaard Collection, 1929.
 Maurice de Vlaminck: Oversvømmelsen // L’inondation // The Flood, .
 Maurice Denis: Opstilling med frugtskål. Efter Cézanne: Nature morte au compotier, (Rewald 418). // Nature morte au compotier // Still Life with Fruit Bowl., (1914).
 Michael Ancher: Hæklende ung pige. Tine, Skagen // Jeune fille faisant du crochet. Tine, Skagen // Young Woman Crocheting. Tine, Skagen, (ca. 1880).
 Michael Ancher: Køkkeninteriør // Intérieur. Cuisine // Kitchen Interior, (1883).
 Narcisse Diaz de la Peña: Heste ved vandingsstedet // L’abreuvoir des chevaux // Horses at a Watering Place, (Ca. 1865).
 Narcisse Diaz de la Peña: Et hundekobbel i Fontainebleau-skoven // La meute dans la forêt de Fontainebleau // Pack of Hounds in the Forest of Fontainebleau, 1848.
 Niels Skovgaard: Skovlandskab // // , 1902.
 Niels Skovgaard: Udsigt fra en bakke ved Knabstrup // Paysage champêtre près de Knabstrup // View from a Hill near Knabstrup, (1884).
 Niels Skovgaard: Brænding ved Jyllands vestkyst // Ressac sur la côte ouest du Jutland // Surf of the West Coast of Jutland, (1884).
 Odilon Redon: Nature morte // Nature morte // Still life, (Ca. 1901).
 P.C. Skovgaard: Fem unge piger. Studie // Cinq jeunes filles. Etude // Five Young Girls. Study, 1855.
 P.C. Skovgaard: Italiensk landhus // Maison de campagne italienne // Italian Country House, 1854.
 P.C. Skovgaard: En høne med sine kyllinger. Forarbejde til et broderet tæppe // Poule et poussins. Etude pour une tapisserie brodée // Hen with Chicks. Study for an Embroidered Tapestry, (1865).
 P.C. Skovgaard: Vandløb ved udkanten af en skov // Ruisseau à la lisière d'un bois // Stream at the Edge of a Wood, 1856.
 P.C. Skovgaard: I høhøstens tid. Knabstrup // Meules de foin. Knabstrup // Haymowing. Knabstrup, 1871.
 P.C. Skovgaard: Canale Grande, Venedig // Le Grand Canal à Venise // The Grand Canal, Venice, 1854.
 P.C. Skovgaard: Udsigt fra Capodimonte mod Vesuv // Vue de Vésuve depuis Capodimonte // View from Capodimonte towards Vesuvius, 1854.
 P.C. Skovgaard: En sjællandsk markvej // Chemin de terre en Seeland // Field Road, Zealand, 1864.
 P.C. Skovgaard: Ved solnedgang. Gisselfeld. Studie // Coucher de soleil. Gisselfeld. Etude // At Sunset. Gisselfeld. Study, (ca. 1872).
 P.C. Skovgaard: Sol over byggepladsen. Nysø // Soleil sur un chantier de construction. Nysø // Sunny Day at the Building Site. Nysø, (ca. 1872).
 P.C. Skovgaard: Udsigt fra Frederiksborg slot // Vue du Château de Frederiksborg, avec l'aile d'audience // View from Frederiksborg Castle, 1842.
 P.C. Skovgaard: Maleren J.Th. Lundbye i soldateruniform // Protrait du peintre J.Th. Lundbye en uniforme militaire // Portrait of the Painter J.Th. Lundbye in a Uniform, 1848.
 P.C. Skovgaard: Den Aggersborgske villa i Classens Have // La villa de Aggersborg à "Classens Have", Copenhague // Aggersborg's Villa in "Classen's Garden", Copenhagen, 1860.
 P.S. Krøyer: Selvportræt // // , 1899.
 Paul Cézanne: Badende kvinder // Baigneuses // Women Bathing, (Ca. 1895).
 Paul Cézanne: Guillaumin med en hængt // Guillaumin au Pendu // Guillaumin with a Hanged Man., (1873).
 Paul Cézanne: Ved en bondegård, Rue Rémy // Entrée de ferme, Rue Rémy // Farm Entrance on the Rue Saint Rémy., (1873). (Posthumt genoptryk 1914)..
 Paul Cézanne: Hoved af en ung pige // Tête de jeune fille // Head of a Young Girl, (1873). (Posthumt genoptryk 1914)..
 Paul Gauguin: »Den lille drømmer, etude« // »La petite rêve, étude« // »The Little One Is Dreaming, Etude«, 1881.
 Paul Gauguin: »Vinhøsten«. »Misères humaines« // »Les Vendanges«. »Misères humaines« // »The Wine Harvest«. »Misères humaines«, 1888.
 Paul Gauguin: Portræt af en ung pige. (Vaïte (Jeanne) Goupil) // Portrait de jeune fille. (Vaïte (Jeanne) Goupil) // Portrait of a Young Woman. (Vaïte (Jeanne) Goupil), 1896.
 Paul Gauguin: Kvinde fra Tahiti // Femme tahitienne // Tahitian Woman, 1898.
 Paul Gauguin: Landskab fra Pont-Aven // Paysage de Pont-Aven // Landscape at Pont-Aven, 1888.
 Paul Gauguin: To vaser med blomster // Deux vases de fleurs // Two Vases with Flowers, (Ca. 1890-91).
 Paul Gauguin: Adam og Eva // Adam et Eve // Adam and Eve, 1902.
 Paul Gauguin: »De blå stammer« eller »Din tur vil komme, min skønne!« // »Vous y passerez, la belle!« ou »Les arbres bleus« // »The Blue Tree Trunks« or »Your Turn Will Come, My Beauty!«, 1888.
 Paul Gauguin: Buste af Jean Gauguin // Tête d'enfant // Bust of Jean Gauguin, April 1881.
 Peter Hansen: Sneen smelter. Sydfyn // La fonte des neiges. Sud de la Fionie // Melting Snow. Southern Funen, 1900.
 Peter Hansen: Høslet på engen, Sydfyn // Fenaison dans le sud de la Fionie // Haymowing. Southern Funen, (1902).
 Peter Hansen: Lille pige med sit håndarbejde. Kunstnerens datter // Fillette et son ouvrage à main. La fille de l'artiste // Little Girl with Her Needlework. The Artist's Daughter, 1903.
 Peter Hansen: Uden for kirkedøren, Napoli // Devant le portail d'une église, Naples // Outside the Church Door, Naples, 1903.
 Peter Hansen: Tærskende okser, Civita d'Antino // Bœufs foulant le grain. Civita d'Antino // Oxen Threshing. Civita d'Antino, 1904.
 Peter Hansen: Bagere. Pompeji // Boulangers. Pompéi // Bakers. Pompeii, 1904.
 Peter Hansen: November. Landskab ved Fåborg // Novembre. Paysage près de Fåborg // November. Landscape near Fåborg, (1905).
 Peter Hansen: Får, Valby fælled // Moutons à Valby // Sheep on Valby Common, 1906.
 Peter Hansen: Søster græder. Kunstnerens døtre // La petite sœur pleure. Les filles de l'artiste // Sister Crying. The Artist's Daughters, (1906).
 Peter Hansen: To søstre. Kunstnerens døtre // Deux sœurs. Les filles de l'artiste // Two Sisters. The Artist's Daughters, 1906.
 Peter Hansen: Forum triangulare, Pompeji // Le Forum triangulare à Pompéi // The Triangular Forum, Pompeii, 1904.
 Peter Hansen: Hundedressøren. Italien // Le dresseur de chiens. Italie // The Dog Trainer. Italy, 1904.
 Peter Hansen: Ved vinduet. Dobbeltportræt af kunstnerens datter og steddatter // A la fenêtre. Double portrait. Les filles de l'artiste // At the Window. The Artist's Daughter and Stepdaughter, 1902.
 Peter Hansen: Dobbeltportræt af to børn. Kunstnerens steddøtre // Double portrait de deux enfants. Les belles-filles de l'artiste // Portraits of Two Little Girls. The Artist's Stepdaughters, 1889.
 Peter Hansen: Unge piger ved stranden // Jeunes filles sur la plage // Young Girls on the Beach, 1909.
 Pierre Bonnard: Parallèlement // Parallèlement // Parallèlement., 1900.
 Pierre Bonnard: Dafnis og Chloe. // Daphnis et Chloé // Daphnis and Chloë, 1902.
 Pierre Bonnard: Badende med udstrakte arme. // Baigneur aux bras écartés. // Bather with Streched Arms, (1914).
 Pierre-Auguste Renoir: Kvinde siddende i græsset. (Lise Tréhot) // Une femme dans l’herbe. (Lise Tréhot) // Woman in a Meadow. (Lise Tréhot), (Ca. 1868).
 Pierre-Auguste Renoir: Rumænerinde. (Mme Iscovesco) // Portrait d’une Roumaine. (Mme Iscovesco) // Portrait of a Roumanian Lady. (Mme Iscovesco), 1877.
 Pierre-Auguste Renoir: Ung pige med blottet bryst // Jeune fille au sein nu // Young Woman with Bare Breasts, (Ca. 1885).
 Pierre-Auguste Renoir: Ung pige med hat med hvide blomster // Jeune fille, chapeau à fleurs blanches // Young Woman with a Hat with White Flowers, (Ca. 1882).
 Pierre-Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette.Forstudie til maleriet på musée d’Orsay, Paris // Le Moulin de la Galette. Étude pour le tableau appartenant au musée d’Orsay, Paris // Le Moulin de la Galette. Study for the Painting in the musée d’Orsay, Paris., (1875-76).
 Pierre-Auguste Renoir: Unge mennesker på gaden // Jeunes personnes dans la rue // Young People in the Street, (Ca. 1877).
 Pierre-Auguste Renoir: To unge piger, der sopper // Enfants au bord de l’eau // Two Girls Wading, (Ca. 1893).
 Pierre-Auguste Renoir: Syende pige. Gabrielle // Gabrielle cousant // Gabrielle Sewing, (Ca. 1908).
 Pierre-Auguste Renoir: Siddende, nøgen kvinde // Femme nue assise // Sitting Nude, (1906)..
 Pierre-Auguste Renoir: Liggende, nøgen kvinde // Femme nue couchée // Nude Woman Reclining, (1906)..
 Pierre-Auguste Renoir: Barneportræt vendt mod højre // Buste d’enfant, tourné à droite // Half-length Portrait of a Child, Facing Right, Ca. 1908.
 Pierre-Auguste Renoir: Hatten fastgøres. (Berthe Morisots datter og hendes kusine) // Le Chapeau epinglé (La fille de Berthe Morisot et sa cousine) // The Hat Secured with a Pin. (The Daughter of Berthe Morisot and Her Cousin), (Ca. 1894) (Posthumt genoptryk 1914).
 Pierre-Auguste Renoir: Badende kvinde // // , .
 Pierre-Auguste Renoir: Hatten fastgøres. (Berthe Morisots datter og hendes kusine) // // , .
 Siegfried Wagner: Fugleunge // Oisillon // Young Bird, .
 Siegfried Wagner: Tukan // Toucan // Toucan, .
 Simon Gate: Grøn krystalskål med konkave og konvekse facetter // Coupe en cristal vert à facettes concaves et convexes // Green Crystal Bowl with Concave and Convex Facets, 1930.
 Suzette Holten: Vase med søjleagtig riflet fod // // Pink and Gold Porcelain Vase with Fluted Cylindrical Stand, (Ca. 1909-14).
 Suzette Holten: Vase med søjleagtig riflet fod // // Pink and Gold Porcelain Vase with Fluted Cylindrical Stand, (Ca. 1909-14).
 Svend Hammershøi: Trepasformet vase, grøn glasur // Vase en terre cuite. Vernis vert // Earthenware Vase with Green Glaze, 1931.
 Svend Hammershøi: Krukke med låg. Fajance med lysegrå glasur // Pot à couvercle. Faïence émaillée gris clair // Faience Jar with Lid, with Whitish Grey Glaze, (1915-16).
 Theodor Philipsen: Darra-floden ved Granada // La rivière Darra près de Grenade // The Darra River near Granada, (1882).
 Theodor Philipsen: Efterår i Dyrehaven // Automne dans le Parc aux Cerfs // Autumn in the Royal Deer Park, (1889).
 Theodor Philipsen: Udskibning af kreaturer fra Kastrup Havn til Saltholm // Embarquement de bétail au port de Kastrup à destination de Saltholm // Shipping Cattle from Kastrup Harbour to Saltholm, (1896).
 Theodor Philipsen: Kreaturer ved Gammelgaards brønd. Saltholm // Bétail près du Puits de Gammelgaard. Ile de Saltholm // Cattle by the Well of the Old Farm. Saltholm, (1905).
 Theodor Philipsen: To kalve. Udkast til keramisk skulptur // Deux veaux. Etude pour une sculpture en céramique // Two Calves. Study for a Ceramic Sculpture, (ca. 1887).
 Theodor Philipsen: En vej i Dyrehaven. Fra Klampenborg mod Peter Lieps hus // Allée dans le Parc aux Cerfs // A Road through the Royal Deer Park, (ca. 1890).
 Theodor Philipsen: Tøjret tyrekalv // Taurillon à l'attache // Tethered Bull Calf, (1895-1900).
 Theodor Philipsen: Malkepladsen ved Dyrehavegaard. Skitse til maleri, tilhørende Statens Museum for Kunst // Lieu où l'on trait les vaches, près de Dyrehavegaard. Esquisse pour le tableau appartenant au Statens Museum for Kunst // The Milking-place at the Manor of Dyrehavegaard. Sketch for the Painting in Statens Museum for Kunst, (1895).
 Theodor Philipsen: Ponte Salaria, campagnen ved Rom // Ponte Salaria, Campagne Romaine // Ponte Salaria, the Roman Campagna, (1902).
 Theodor Philipsen: En drift kalve // Troupeau de veaux // A Herd of Calves, (ca. 1905).
 Theodor Philipsen: Sen eftermiddag ved et vandhul // Animaux s'abreuvant dans une mare en fin d'après midi // Late Afternoon by a Watering Hole, 1908.
 Theodor Philipsen: Drikkende heste og kalve ved Hollænderbrønden. Saltholm // Chevaux et veaux s'abreuvant au Puit des Hollandais. Ile de Saltholm // Horses and Calves Drinking by the Dutch Well. Saltholm, (1913).
 Theodor Philipsen: Kreaturer og heste på Saltholm // Ruminants et chevaux sur l'île de Saltholm // Cattle and Horses on Saltholm, (1880'erne).
 Theodor Philipsen: Allé ved Vognserup // Allée près de Vognserup // Avenue at Vognserup, (1893).
 Theodor Philipsen: Hollænderbrønden på Saltholm // Le Puits des Hollandais sur l'île de Saltholm // The Dutch Well on Saltholm, (1880'erne).
 Theodor Philipsen: Hollænderbrønden i sildig eftermiddagsbelysning. Saltholm // Le Puits des Hollandais en fin d'après-midi. Ile de Saltholm // The Dutch Well on Saltholm in Late Afternoon Sun, (1886).
 Theodor Philipsen: Kalve på Saltholm // Génisses sur l'île de Saltholm // Calves on Saltholm, (1885).
 Théodore Géricault?: Ulve- og rævejagt. (Efter Rubens) // La chasse aux loups et aux renards. (D’après Rubens). // The Wolf and Fox Hunt. (After Rubens), (1808-12? 1814-15?)..
 Théodore Rousseau: Solnedgang i skoven // Soleil couchant dans la forêt // Sunset in the Forest, (1847).
 Thomas Couture: Senecas død. Skitse // La mort de Sénèque. Esquisse // The Death of Seneca. Sketch, .
 Thorvald Bindesbøll: Lervase, grøn og brun glasur // Vase en terre cuite. Vernis vert et brun // Earthenware Vase with Green and Brown Glaze, 1892.
 Thorvald Bindesbøll: Lervase med bølget krave midtpå. Grøn og brun glasur // Vase en terre cuite à collerette médiane. Vernis vert et brun // Earthenware Vase with Green and Brown Glaze and a Piecrust Moulding Separating the Cylindrical Base from the Bowl, 1892.
 Thorvald Bindesbøll: Lerkrukke, brun glasur og delvis modelleret bensort ornamentik // Grand vase en terre cuite à décor noir en partie modelé. Vernis brun // Earthenware Jar with Brown Glaze and Party Modelled Black Ornaments, 1893.
 Thorvald Bindesbøll: Lerfad, lys og mørk glasur, samt kontureret flammeagtig ornamentik // Plat en terre cuite à décor flammé souligné de contours en creux. Vernis clair et foncé // Earthenware Platter with Polychrome Glaze and Flame-like Contoured Ornaments, 1893.
 Thorvald Bindesbøll: Lerkrukke, lys glasur med blåstribet ornamentik // Grand vase en terre cuite, décor à raies bleues. Vernis clair // Earthenware Jar with White Glaze and Blue Design, 1894.
 Thorvald Bindesbøll: Lerkrukke, mørkebrun glasur og lys blomsterdekoration // Grand vase en terre cuite à décor floréal. Vernis brun foncé // Earthenware Jar with Dark Brown Glaze and White Floral Ornament, 1894.
 Thorvald Bindesbøll: Lervase, grøn og grå glasur, blå slyngede bånd // Grand vase en terre cuite à entrelacs bleus. Vernis vert et gris // Earthenware Vase with Green and Grey Glaze and Blue Tracery, 1896.
 Thorvald Bindesbøll: Lervase, hvidlig og grøn glasur med kraftige blå strøg // Grand vase en terre cuite, décor à grandes touches bleues. Vernis blanchâtre et vert // Earthenware Vase with Off-white and Green Glaze with Strokes of Vivid Blue, 1896.
 Thorvald Bindesbøll: Lervase, grøn glasur // Vase en terre cuite. Vernis vert foncé // Earthenware Vase with Green Glaze, 1900.
 Thorvald Bindesbøll: Sølvvase, skyornamentik // // , (1899, muligvis støbt 1925).
 Thorvald Bindesbøll: Sølvvase // // , (Støbt 1902).
 Thorvald Bindesbøll: Udkast til monogram til Henny Hansen // // , 1895.
 Thorvald Bindesbøll: Tegning til et fad i brændt, glaseret ler // Dessin pour un plat en terre cuite vernissé // Design for a Glazed Terracotta Platter, 1895.
 Thorvald Bindesbøll: Tegning til et fad i brændt, glaseret ler // Dessin pour un plat en terre cuite vernissé // Design for a Glazed Terracotta Platter, 1895.
 Tidl. tilskrevet Boudin: Prospekt af en by ved en flod // Vue d'un fleuve dans une grande ville // View of a City by a River, .
 Tidl. tilskrevet Ingres: Mlle Forestier // // , 1806.
 Tidl. tilskrevet Toulouse-Lautrec: Pige, siddende på sin seng // Femme assise sur un lit // , .
 Tidl. tilskrevet Toulouse-Lautrec: La Goulue // // , .
 Tilskrevet Charles Conder: Vaskerpige // Femme se chaussant // , .
 Viggo Johansen: "Det grønne værelse". Interiør med kunstnerens hustru, der læser et brev // "La pièce verte". Intérieur. La femme de l'artiste lisant une lettre // "The Green Room". Interior with the Artist's Wife Reading a Letter, 1895.
 Viggo Johansen: Ung mor. Kunstnerens hustru i sengen // Jeune maman. La femme de l'artiste au lit // Young Mother. The Artist´s Wife in Bed, 1883.
 Viggo Johansen: Konfirmandinde. Kastrup. Studie // Première communiante. Kastrup. Etude // Girl Newly Confirmed. Kastrup. Study, 1892.
 Viggo Johansen: Afteninteriør. Kunstnerens hustru med fem af sine børn omkring bordet // Intimité du soir. La femme de l'artiste et cinq de ses enfants autour de la table // Evening Interior. The Artist's Wife with Five of her Children around a Table, 1887.
 Viggo Johansen: Fra de lyse nætters tid // Au temps des nuits claires // The Light Nights, 1894.
 Viggo Johansen: Børnene vaskes // La toilette des enfants // Washing the Children, 1888.
 Viggo Johansen: Bedstemors fødselsdag. Kunstnerens mor og børn // L'anniversaire de grand-mère. La mère et les enfants de l'artiste // Grandmother´s Birthday. The Artist´s Mother and Children, 1890.
 Viggo Johansen: Aftenselskab // Réception chez l'artiste // Soiree at the Artist's Home, 1901.
 Vilhelm Hammershøi: De høje vinduer // "Les hautes fenêtres". Appartement de l'artiste, 25 Strandgade // The Tall Windows, (1913).
 Vilhelm Hammershøi: Interiør // "Les quatre pièces". Appartement de l'artiste, 25 Strandgade // Interior, (1914).
 Vilhelm Hammershøi: Interiør // Pièce avec piano et femme en noir. Appartement de l'artiste, 30 Strandgade // Interior, (1901).
 Vilhelm Hammershøi: Solstråler eller Solskin // "La danse des grains de poussière dans les rayons de soleil". Appartement de l'artiste, 30 Strandgade // Sunbeams or Sunlight, (1900).
 Vilhelm Hammershøi: Interiør // Intérieur. Femme assise // Interior, (Ca. 1910).
 Vilhelm Hammershøi: Svend Hammershøi // Portrait de Svend Hammershøi, frère de l'artiste // Portrait of Svend Hammershøi, (1892).
 Vilhelm Hammershøi: Aften i stuen // Soirée au salon // Soirée in the Living Room, 1904.
 Vilhelm Hammershøi: Interiør fra den store sal i Lindegården // // Interior from the Great Hall in Lindegården, (1909).
 Vilhelm Hammershøi: Interiør med skabssofa // Intérieur avec canapé aux placards [30 Strandgade] // Interior with Cabinet Sofa, (1907).
 Vilhelm Hammershøi: En ung pige, der syr // Jeune fille cousant. Anna Hammershøi, sœur de l'artiste // Young Girl Sewing, (1887).
 Vilhelm Hammershøi: Tirsdagsskoven // Tirsdagsskoven. Petit bois près de Frederiksborg // "Tirsdagsskoven", "Tuesday's Wood", (1893).
 Vilhelm Hammershøi: Solregn. Gentofte Sø // Soleil mouillé. Le lac de Gentofte // Sun Shower. Gentofte Sø, (1903).
 Vilhelm Kyhn: Pålandsstorm ved Bornholm, Rø. Studie // Houle sur la côte de Bornholm, Rø. Etude // Onshore Gale, the Bornholm Coast, Rø. Study, 1871.
 Vilhelm Kyhn: Landskab fra Silkeborg // Paysage. Silkeborg // Landscape. Silkeborg, 1848.
 Vilhelm Kyhn: Sommerlandskab. Hadsund. Studie // Paysage estival. Hadsund. Etude // Summer Landscape. Hadsund. Study, 1867.
 Wilhelm Marstrand: Dansende italienerinde. Studie // Italienne dansant. Etude // Italian Girl Dancing. Study, (1839).
 Wilhelm Marstrand: Færgescene i Venezia. Skitse // Gondole à Venise. Esquisse // Ferry Scene in Venice. Sketch, (ca. 1854).
 Wilhelm Marstrand: Moccoli-aftenen på Corsoen i Rom // Le soir des moccoli sur le Corso de Rome // The Moccoli Evening on the Corso in Rome, (ca. 1848).
 Wilhelm Marstrand: Den tunge frugtkurv // Une lourde corbeille de fruits // The Heavy Basket of Fruit, .
 Wilhelm Marstrand: Don Quijote spejder efter lejlighed til nye bedrifter // Don Quichotte en quête de nouveaux exploits // Don Quixote in Search of Opportunities for Fresh Deeds of Valour, .
 Wilhelm Marstrand: Don Quijote forlader klosteret // Don Quichotte quittant le monastère // Don Quixote Leaving the Monastery, .
 Wilhelm Marstrand: De forelskede. Fysiognomiske vanskeligheder // Les amoureux. Difficultés d'approche // The Lovers. Difficulties of Physiognomy, .
 Wilhelm Marstrand: Selskabsscene // Soirée animée // Soirée, .
 Wilhelm Marstrand: Portrættet // Le portrait // The Portrait, .
 Wilhelm Marstrand: Piger i karnevalsdragt skæmter med en abbate // Jeunes filles en costume de carneval chahutant un abbé // Girls in Carnival Costume Joking with a Priest, (ca. 1847).
 Wilhelm Marstrand: Venetiansk landstigning. Skitse // Débarquement à Venise. Esquisse // Disembarking in Venice. Sketch, (ca. 1854).

Kilder

Eksterne henvisninger 

 
 

Kunstmuseer i Danmark
Gård
Museer i Region Hovedstaden
Museer etableret i 1918
Statslige museer i Danmark under Kulturministeriet